

Geografia
 Sanza – comune della provincia di Salerno, Italia
 Sanza – circoscrizione della regione di Singida, Tanzania
 Sanza Pombo – municipalità della provincia di Uíge, Angola

Altro
 Sanza o m'bira – strumento musicale
 Angelo Sanza – politico italiano